Catteeuw est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur Catteeuw (1880-1954),  homme politique flamand, membre du parti catholique.
 Michel Catteeuw (1910-1992), coureur cycliste belge.